Huta (ukrainisch ; russisch Guta) ist der Name mehrerer Orte:

in Polen:
 Huta (Bystrzyca Kłodzka), deutsch Hüttenguth, in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Huta (Lipka), deutsch Hütte, in der Woiwodschaft Großpolen

in Rumänien:

 Dorf im Kreis Cluj, siehe Huta (Cluj)
 Dorf im Kreis Bihor, siehe Huta (Bihor)
 Dorf im Kreis Sălaj, siehe Huta (Sălaj)
 Dorf im Kreis Satu Mare, siehe Huta-Certeze
 Dorf im Kreis Bihor, siehe Huta Voivozi

in der Slowakei:

 Dorf in der Mittelslowakei, siehe Detvianska Huta
 Dorf in der Ostslowakei, siehe Livovská Huta
 Dorf in der Mittelslowakei, siehe Muránska Huta
 Dorf in der Ostslowakei, siehe Slanská Huta
 Dorf in der Ostslowakei, siehe Smolnícka Huta
 Dorf in der Mittelslowakei, siehe Stará Huta
 Dorf in der Ostslowakei, siehe Stebnícka Huta
 Dorf in der Mittelslowakei, siehe Vígľašská Huta-Kalinka

in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Huta (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Huta (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi, siehe Huta (Winkiwzi)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Huta (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boruslaw, siehe Huta (Boruslaw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Huta (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, siehe Huta (Drohobytsch)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Huta (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Huta (Kostopil)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw, siehe Huta (Hluchiw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Huta (Uschhorod)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop, siehe Huta (Korop)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Huta (Ripky) (bis 2016 Tscherwona Huta)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Huta (Nemyriw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Huta (Ratne)

Huta bedeutet ferner:
 Huta Hoch- und Tiefbau, ein ehemaliges deutsches Bauunternehmen

Siehe auch:
 Nowa Huta (Begriffsklärung)
 Hundetagesstätte
 Huta-Pass
 Huť
 Hutě